L'isola del diavolo (Condemned), film diretto da Wesley Ruggles (1929)
L'isola del diavolo (Strange Cargo), film diretto da Frank Borzage (1940)